Cleveland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Cleveland County, Arkansas
 Cleveland County, North Carolina
 Cleveland County, Oklahoma